Występy w europejskich pucharach niemieckiego klubu piłkarskiego Borussia Mönchengladbach.

Wykaz spotkań pucharowych

1960–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Borussia Mönchengladbach
Niemieckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach